Johansfors (Halland), een eiland in het landschap Halland
Johansfors (Småland), een eiland in het landschap Småland